Trombetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Trombetti (1866–1929), italienischer Linguist
 Ascanio Trombetti (1544–1590), italienischer Komponist
 Luisa Trombetti (* 1993), italienische Schwimmerin

Siehe auch:
 Trombetta